Tryblidiopsis — рід грибів родини Rhytismataceae. Назва вперше опублікована 1871 року.

Класифікація 
До роду Tryblidiopsis відносять 10 видів:
 Tryblidiopsis arendholzii
 Tryblidiopsis arnoldii
 Tryblidiopsis caespitosum
 Tryblidiopsis novae-finlandiae
 Tryblidiopsis novae-fundlandiae
 Tryblidiopsis occidentalis
 Tryblidiopsis picea
 Tryblidiopsis pinastri
 Tryblidiopsis sichuanensis
 Tryblidiopsis sinensis

Примітки

Джерела 
 Karsten, P.A. 1871. Mycologia fennica. Pars prima. Discomycetes. Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk. 19:1-264 - P.24, 262

Роди грибів